Сва́топлук () — чешское мужское имя. Среди носителей:

 Святоплук (ум. 1109) — князь Оломоуцкий с 1095, князь Чехии с 1107.
 Сватоплук Т. (1900—1972) — чешский прозаик, детский писатель и художник.

См. также 
 Святополк
 «» (1953) — опера словацкого композитора Эугена Сухоня.
 «Святоплук» (1935) — сценическая кантата словацкого композитора Александра Мойзеса.

Чешские имена